Az 1980-as női kosárlabda-Európa-bajnokságot Jugoszláviában rendezték 1980. szeptember 19. és szeptember 28. között. A kontinenstornán 14 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, ez volt a 15. Eb-címük. A magyar csapat hetedik lett.

Lebonyolítás 
A címvédő Szovjetunió és a házigazda Jugoszlávia automatikusan a középdöntőbe került. A maradék 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe, a harmadik és negyedikek a 9–14. helyért játszhattak. A középdöntő csoportjaiban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok. Az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–14. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1980
Európa-bajnokság N